Le nom Solars Bears d'Orlando est le nom porté par deux franchises de hockey sur glace :
 Solar Bears d'Orlando : franchise ayant évolué dans la Ligue internationale de hockey de 1995 à 2001 ;
 Solar Bears d'Orlando : franchise évoluant dans l'ECHL.